Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
 Kubuś – polski powstańczy samochód pancerny
 Kubuś – marka soków owocowych dla dzieci
Kubuś - zdrobnienie imienia Jakub
 Kubuś Puchatek – książka i film animowany